Libuše má několik významů:
 Libuše – křestní jméno
 Libuše (kněžna) – bájná kněžna, jejíž příběh byl popsán v Kosmově kronice
 Libuše (opera) – česká národní opera od Bedřicha Smetany
 Kněžna Libuše (film) – americký film založený na mýtu o kněžně Libuši
Libuše (vysílačka) – vysílačka anglické provenience použitá během druhé světové války českým odbojem
K-S 24 Libuše – pěchotní srub dělostřelecké tvrze Bouda
Libuše (pramen) –  termální pramen v Karlových Varech

Související články 
 Libussa (ročenka) – Libuše, německojazyčná ročenka pro dějiny, kulturu a umění teritoriálně českých vlastenců z let 1841-1870
 Libuse (Louisiana) – osídlené místo v Rapidesh Parish, Louisiana, USA
Libussa (drama) – drama o české kněžně, napsal Franz Grillparzer
 Libussa (opera) – opera Conradina Kreutzera z roku 1822 na libreto Josepha Carla Bernarda
 Libuš – katastrální území na jižním okraji Prahy